Виктор Вячеславович Боченков (22 июня 1968, Калуга) — российский историк, литературовед, журналист. Один из ведущих исследователей русского старообрядчества XIX—XX веков.

Биография 
Родители: отец — строитель-сварщик, мать — рабочая мясокомбината. В 1990 году окончил факультет иностранных языков Калужского государственного педагогического института, в 2000 году — Литературный институт им. А.М. Горького (семинар Н. С. Евдокимова). Около шести лет работал в редакции калужской областной газеты «Весть», затем, с 1999 года — в «Учительской газете». Один из создателей литературного интернет-журнала «Молоко».

С 2000 по 2011 годы — редактор отдела культуры «Учительской газеты». В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2008 году выпустил в свет монографию, посвященную творчеству П. И. Мельникова-Печерского.

Научные интересы связаны с историей старообрядчества, наследием старообрядческих начетчиков и писателей, старообрядчеством в русской литературе.

С 2004 по 2019 год работал заведующим архивом митрополии Московской и всея Руси Русской Православной старообрядческой Церкви. За это время подготовил к изданию девять выпусков альманаха «Во время оно», в котором публиковались документы по истории старообрядчества XIX—XX вв. В выпуске 8 увидела свет подготовленная В. В. Боченковым библиография статей старообрядческого еп. Михаила (Семенова), опубликованных им в нестарообрядческой периодике (газетах «Биржевые ведомости», «Утро России», Современное слово", других газетах и журналах). В конце ноября 2019 года был вынужден уйти в связи с отказом руководства митрополии поддерживать издательскую деятельность.

15 января 2021 года награждён предстоятелем РПСЦ митрополитом Корнилием (Титовым) благодарственной грамотой за подготовку к изданию книг «Воспоминания, послания, проповеди, статьи» епископа Геронтия (Лакомкина), «Проповеди, речи, послания» архиепископа Московского и всея Руси Иринарха (Парфёнова), пятый том сочинений епископа Михаила (Семёнова), а также за книги «Старообрядчество советской эпохи», «Дело Церкви не терпит никакой неправды».

Исследовательская деятельность 
Публиковался в сборниках и материалах проводимой в Москве конференции «Старообрядчество: история, культура, современность», старообрядческом журнале «Церковь», а также в другой современной старообрядческой периодике: газете «Старообрядецъ» (Нижний Новгород), журналах «Сибирский старообрядец», «Остров веры», «Неопалимая купина», «Духовные ответы». Подготовил цикл статей о деятелях старообрядчества для «Православной энциклопедии», издаваемой церковно-научным центром РПЦ: Н. Д. Зенин (совместно с Е. М. Юхименко), митрополит Иннокентий (Усов) (совместно с. Е. А. Агеевой), архиепископы Иоанн (Картушин), Иосиф (Моржаков), Иринарх (Парфенов), епископ Иосиф (Антипин), И. Г. Кабанов (Ксенос), епископ Михаил (Семенов).

С 2004 года подготовил к изданию девять выпусков журнала «Во время оно…», задуманного в качестве приложения к журналу «Церковь», в которых были собраны, опубликованы и откомментированы документы по истории старообрядчества XIX—XX веков (издателем и редактором «Во время оно…» выступил главный редактор «Церкви» А. В. Антонов). В 2008 г. совместно с ржевским археографом В. В. Волковым основал серию «Наследие старообрядческих полемистов, начетчиков, писателей», в которой к 2012 году вышло пять книг. Их основное отличие от прочих изданий состоит в том, что все сочинения старообрядческих писателей XIX—XX вв. публикуются здесь на научной методологической основе.

В 2019 года в издательстве «Вече» вышла итоговая книга В. В. Боченкова «Старообрядчество советской эпохи» — биобиблиографический словарь епископов Русской Православной старообрядческой Церкви, энциклопедическое издание, включающее в себя подробные биографические статьи об архиереях РПСЦ, которые жили и осуществляли церковное управление в период с 1918 по 1991 год включительно. Помимо биографических сведений о том или ином человеке, издание представляет собой своеобразную историю одного из крупнейших старообрядческих согласий России за советский период и является уникальным, поскольку других научных исследований подобного типа и объёма до этого не было. Издание проиллюстрировано редкими архивными документами и фотографиями.

В 2020 года в издательстве «Алетейя» (СПб) вышла ещё одна итоговая книга, «По голгофским русским пригоркам» — сборник статей и литературоведческих эссе. Первая часть посвящена русским писателям: протопопу Аввакуму, П. И. Мельникову (Андрею Печерскому), Л. Н. Толстому, Н. А. Клюеву, Вс. Н. Иванову, К. Д. Воробьеву, В. Г. Распутину. Вторая — зарубежным классикам (единственным исключением стал завершающий очерк о венгерском художнике Тивадаре Чонтвари). В жанровом отношении вторая часть книги стоит по соседству с дорожным очерком, соответствуя в то же время критериям эссеистики, когда необходимо выразить индивидуальные впечатления по конкретному поводу, не претендующие на исчерпывающую трактовку. Характерной особенностью всего сборника является синтез различных жанров: публицистика на литературном материале, литературная критика, эссе, включение документального исторического материала.

Библиография 
 монографии
 Годы и приходы. Очерки по истории калужского старообрядчества. М.: Палея-Мишин, 2001. — 160 с. — ISBN 5-86020-242-4.
 В тюремный замок до востребования. Очерки по истории калужского старообрядчества. — М.: Палея-Мишин, 2002. — 152 с. — ISBN 5-86020-220-2.
 
 
 
  (совместно с В. В. Волковым)
 
 
 
 
 «Дело Церкви не терпит никакой неправды» : Статьи и очерки по истории и культуре старообрядчества — Тверь: Парадигма, 2020. — 640 с. — ISBN 978-5-6044790-0-1
 Гавриловка : история одной старообрядческой деревни. — Калуга : Фридгельм, 2021. — 191 с. — ISBN 978-5-905756-65-8 — 1000 экз.

 статьи
 История старообрядческих моленных д. Гранищево Боровского уезда // Боровский краевед. Боровск, 1997. — Вып. 7. — С. 151—154.
 Калужские «неокружники» // Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы III научно-практической конференции. — М., 1997. — C. 145—147.
 Места компактного проживания старообрядцев на территории Калужской губернии: Краткий обзор // Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы IV научно-практической конференции. — М., 1998. — С. 134—137.
 Подпольные старообрядческие типографии в Калужской губернии // Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы V научно-практической конференции. М., 2000. — С. 132—130
 «Уголовный преступник» иерей Щепетов // Церковь. 2002. — Вып. 4-5. — С. 87-97.
 «Очерки поповщины» П. И. Мельникова-Печерского как произведение публицистики и изображение старообрядческого священства в них // Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы VI научно-практической конференции. — М., 2002. — С. 365—372.
 Национальный идеал в дилогии П. И. Мельникова-Печерского // Три века русской литературы: актуальные аспекты изучения. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 6. М., Иркутск, 2004. — С. 128—134.
 Мельников Павел Иванович // Святая Русь. Большая энциклопедия русского народа. Русская литература. М.: Институт русской цивилизации. 2004. — С. 643—645.
 Неизвестный «Raskol». К истории отмены клятв собора 1667 года // Остров Веры. 2004. — № 2-3. — С. 44-51.
 Истина историческая против истины миссионерской. К истории отмены клятв собора 1667 года // Церковь. Старообрядческий церковно-общественный журнал. 2004. — Вып. 6. — С. 50-59.
 Но все-таки впереди огни^ Рецензия на книгу повестей старообрядческого епископа Михаила (Семенова) «Второй Рим» и «Великий разгром» (Барнаул, 2004) // Учительская газета. 2005. — № 8 от 1 марта 2005. — С. 17.
 Хранитель гуслицких ключей // Церковь 2005. — Вып. 7. — С. 38-41.
 «Священной памяти хранитель» // Учительская газета. 2005. — № 19 от 10 мая. — С. 24.
 Епископ Михаил (Семенов) и Ф. Е. Мельников — корреспонденты М. М. Гаккебуша // Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы VII научно-практической конференции. М., 2005. — Т. 2. — С. 279—287.
 «Попа, чать, своего привезете», — с усмешкой спросил городничий? («Очерки поповщины» П. И. Мельникова-Печерского и изображение старообрядческого священства в них) // Духовные ответы. М., 2006. — Вып. 17. — С. 60-79.
 Письма отца Карпа Тетеркина еп. Рязанскому и Егорьевскому Александру // Старообрядчество: история, культура, современность. М., 2006. — Вып. 11. — С. 82-89.
 «Писатель с некоторым пристрастным отношением к расколу»: особенности создания художественного характера старообрядца в произведениях П. И. Мельникова (Андрея Печерского) // Старообрядчество в Тверском крае. Прошлое и настоящее. Материалы круглого стола, состоявшегося в Тверском государственном университете 16 февраля 2007 г. Тверь. — Ржев, 2007. — С. 65-72.
 Владимир Карлович: К вопросу об изучении апологетического и эпистолярного наследия // Старообрядчество: история, культура, современность. М., 2007. — Вып. 12. — С. 65-71.
 Неизвестные письма инока Алимпия (Милорадова) (по документам ОР РГБ) // Старообрядчество: история, культура, современность. М., 2007. — Вып. 12. — С. 100—111.
 Епископ Макарий Саратовский: Страницы истории противоокружнического движения // Старообрядецъ. Современность, история и культура древлеправославия. Информационно-научное издание. Нижний Новгород. 2008. — № 44 (август). — С. 22-23; 2009. № 45 (январь-август). — С. 22-23.
 Арсений (Швецов), епископ Уральский и Оренбургский. Жизнь и творчество // Арсений (Швецов), еп. Собрание сочинений: Вып. 1: Сочинения апологетические: (1872—1900). М., Ржев. 2008. С. 3-49.
 Кто кроме нас, старообрядцев, напишет суздальский патерик // Сибирский старообрядец. 2008. — № 2 от 27 апреля. — С. 10-14.
 «Гриша» П. И. Мельникова (Андрея Печерского): к проблеме интерпретации поведения героев // Начало: [сб.]. М., 2008. — Вып. 7. — С. 55-66.
 Писатель Н. А. Чмырев и его «Раскольничьи мученицы» // Сибирский старообрядец. Информационный вестник епархии Новосибирской и всея Сибири Русской Православной старообрядческой Церкви. 2009. — № 1 (50). — С. 16-19.
 Ксенос и дело диаконовцев // Сибирский старообрядец. 2009. — № 4 (52). — С. 22-30.
 Это был подвиг искренности (памяти еп. Михаила Канадского) [Стенограмма заседания Петроградского религиозно-философского общества, посвященного памяти епископа Михаила Канадского 4 декабря 1916 г. и Стенограмма вечера памяти епископа Михаила, состоявшегося в Духовном училище РПСЦ 2 ноября 2006 г.] // Старообрядчество: история, культура, современность. М., 2009. Вып. 13. С. 108—135.
 Епископы Русской Православной Старообрядческой Церкви в 1930-х гг.: Биобиблиографический словарь // Во время оно… : История старообрядчества в свидетельствах и документах. Прил. к журналу «Церковь». М., 2009. — Вып. 5. — С. 3-40.
 Л. Н. Толстой и освобождение старообрядческих епископов Аркадия, Конона и Геннадия — узников суздальского Спасо-Евфимиева монастыря // Старообрядчество в России (XVII—XX вв.): Сб. научных трудов. Вып. 4 / Отв. Ред. И сост. Е. М. Юхименко. — М.: Языки славянских культур, 2010. — С. 80-89.
 «А главный оплот будущего России все-таки вижу в старообрядцах»: Новый взгляд на старообрядчество в творчестве П. И. Мельникова-Печерского // Старообрядчество в России (XVII—XX вв.): Сб. научных трудов. Вып. 4 / Отв. ред. и сост. Е. М. Юхименко. — М.: Языки славянских культур, 2010. — С. 428—449.
 Мелетий (Картушин), архиепископ Московский, проповедник и публицист первой половины XX века // Мелетий (Картушин), архиеп. Проповеди, послания, воззвания. — М.-Ржев, 2010. С. 3-24.
 История Церкви Христовой в трудах Арсения (Швецова), епископа Уральского и Оренбургского // Арсений (Швецов), еп. Собрание сочинений: Исторические и историко-мемуарные сочинения. — М.-Ржев. — Вып. 2. — С. 3-30.
 «А если не с руки — тогда бери топор». «Стихи и поэмы» В. П. Гриханова: особенности композиции // Сибирский старообрядец. Информационный вестник епархии Новосибирской и всея Сибири Русской Православной старообрядческой Церкви. 2010. — № 5 (53). — С. 24-26.
 Два месяца тюрьмы за «Слово правды» // Неопалимая купина: Церковно-общественный журнал православных христиан, приемлющих Белокриницкую иерархию. 2010. — Вып. 1 (4). — С. 51-55.
 Несколько штрихов к биографии епископа Михаила (Семенова) // Михаил (Семенов), еп. Собрание сочинений: Том 1: Статьи из старообрядческой периодики 1906—1908 гг.; «Беседы против сектантов» (1908); «О вере и неверии» (1908—1909). — М.-Ржев. 2011. — С. 6-23
 Предисловие // О душепагубном брадобритии. — Новосибирск: ИИЦ «Слово», 2011. — С. 3-5.
 Священники Русской Православной Старообрядческой Церкви, похороненные на Бутовском полигоне // Бутовский крест — символ русской Голгофы: Буклет / Изд. подготовлено Информационно-издательским и Библиотечно-архивным отделами Московской Митрополии РПСЦ. — М., 2011. — С. 12-16.
 Из чистого зерна // Наш современник. 2011. — № 12. — С. 262—266.
 «Человек благочестивый и разумный, с хорошим даром слова…» // Иоанн (Картушин), архиеп. Московский. Сочинения. — М.-Ржев, 2012. — С. 3-60.
 Староверы в войне 1812 года // Москва: Журнал русской культуры. 2012. — № 8. — С. 160—174.
 Епископы Русской Православной Старообрядческой Церкви в 1930-х гг.: Биобиблиографический словарь // Во время оно… : История старообрядчества в свидетельствах и документах. Прил. к журналу «Церковь». М., 2012. — Вып. 6. — С. 3-60.
 Писатель Вс. Н. Иванов и его связь со старообрядческой архиепископией Московской и всея Руси // «А мне глаголати неленостно». Раскол и старообрядчество в современной рефлексии. Сб. научных трудов. — Кострома, 2012. — С. 295—300.
 «Все не соберусь, не успеваю обработать давно задуманный труд — историю Белокриницкой иерархии»: Письма Н. И. Субботина к П. П. Пекарскому // Старообрядчество: История, культура, современность. — М., 2012. — Вып. 14. — С. 73—82.
 Не раскол, а трагедия: Беседа с Л. А. Сычевой // Подъем. Воронеж. 2013. — № 4. — С. 157—168. То же (отрывок): газета Modus Vivendi. 2013. — № 3 (284). Май-июнь. — С. 10.
 Эпистолярное наследие И. Г. Кабанова (Ксеноса): Обзор и публикация // Старообрядчество в России (XVII—XX вв.): Сборник научных трудов / Отв. ред. и сост. Е. М. Юхименко. — М., 2013. Вып. 5. — С. 406—445.
 Священнослужители Церкви Христовой (Русская православная Старообрядческая Церковь), погибшие в ходе репрессий с 1918 по 1940-е гг. // Пути русской Голгофы. — М., 2013. — С. 338—404.
 К «мысли мужицкой» «Черных людей»: О двух неизвестных письмах Вс. Н. Иванова // Москва. 2014. — № 8. — С. 202—209.
 «Отличительной чертой его проповедей является искательство» // Иннокентий (Усов), еп. Нижегородский и Костромской. Собрание сочинений: Т. 1: Статьи из старообрядческой периодики 1905—1918 гг. — М.: Криница, 2014. — С. 3-41.
 «Как жити, чтобы святу быти»: [Вопросы образования и воспитания на страницах старообрядческой периодики] // Отечественные записки: Журнал для медленного чтения. 2014. — № 5 (62). — С. 209—229.
 Библиотека старообрядческого протоиерея В. Ф. Королева: К вопросу об источниках комплектования Библиотеки Московской Митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви // Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение: современные исследования и перспективы развития: Материалы XXVII Международной научной конференции. Москва, 9-11 апреля 2015. — М., 2015. — С. 146—148.
 Что такое старообрядчество и как нам его изучать? // Старообрядчество: История, культура, современность. — М., 2015. — Вып. 15. — С. 11-16.
 Старообрядческий епископ Михаил (Семенов) — сотрудник газеты «Утро России» // Старообрядчество: История и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи: Материалы VI Международной научно-практической конференции (07.08.2015-08.08.2015, Улан-Удэ). — Улан-Удэ: Издательство Бурятского государственного университета, 2015. — С. 47-59.
 «По голгофским русским пригоркам…» // Север. 2016. — № 6—7. — С. 172—187
 Статьи епископа Михаила (Семенова), опубликованные в нестарообрядческой периодике (1899—1916 гг.). Аннотированный библиографический указатель // Во время оно: История старообрядчества в свидетельствах и документах / Прил. к журналу «Церковь». — М., 2016. — Вып. 8. — С. 3—166.
 М. П. Давыдов — забытый журналист-старообрядец из Саратова // Известия Саратовского университета. Новая. серия. Сер. Филология. Журналистика. 2017. — Т. 17, вып. 2. — С. 227—233.
 П. И. Мельников на страницах старообрядческой периодики конца XIX — начала XX века // Нижегородский краевед. Сб. науч. статей. — Н. Новгород, 2018. — Вып. 4. — С. 62-72.
 Цитаты и аллюзии к поэтическим произведениям Н. А. Некрасова в публицистике старообрядческого епископа Михаила (Семенова) // Карабиха: Историко-литературный сборник (выпуск X) / Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха» / А. А. Ивушкин, М. С. Макеев, Е. В. Яновская, Е. В. Маркина (ред. кол.) — Ярославль: ООО «Академия 76», 2018. — С. 72—90.
 Голгофская жертва и ее смысл в публицистике старообрядческого епископа Михаила (Семенова) // Новозаветные образы и сюжеты в культуре русского модернизма / Сост., отв. ред. О. А. Богданова, А. Г. Гачева. — М.: «Индрик», 2018. — С. 328—343.
 Особенности рецепции стихотворений И. С. Никитина в публицистике старообрядческого епископа Михаила (Семенова) // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2018. — № 3. — С. 18—23.
 Тема благотворительности в публицистике старообрядческого епископа Михаила (Семенова) // Филология и культура. Philology and Culture. 2018. — № 4 (54). — С. 113—120..
 Специфика рецепции поэзии С. Я. Надсона в публицистике старообрядческого епископа Михаила (Семенова) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2019. — Т. 19, вып. 4. — С. 421—426

 статьи в «Православной энциклопедии»
 
  (cовместно с Е. М. Юхименко)
  (совместно с Е. А. Агеевой)
  (совместно с Е. М. Юхименко)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (часть статьи)
 
 
 
 
 

 серия «Наследие старообрядческих полемистов, начетчиков, писателей»
 Арсений (Швецов), епископ Уральский и Оренбургский. Собрание сочинений: Вып. 1: Сочинения апологетические (1872—1900 гг.) / Сост., подгот. текстов, науч. ред., вводн. статья В. В. Боченкова. М.-Ржев: Маргарит, 2008. — 376 с., илл. ISBN 978-5-87049-603-0.
 Арсений (Швецов), епископ Уральский и Оренбургский. Собрание сочинений: Вып. 2: Исторические и историко-мемуарные сочинения (1860-е — 1906 гг.) / Сост., подгот. текстов, науч. ред., вводн. статья В. В. Боченкова. М.-Ржев: Маргарит, 2010. — 472 с., илл. ISBN 978-5-91974-001-8.
 Арсений (Швецов), епископ Уральский и Оренбургский. Собрание сочинений: Вып. 3: Полемические сочинения 1871—1888 гг. Цикл работ об Окружном послании 1877—1899 гг. / Сост., подгот. текстов, науч. ред., вводн. статья В. В. Боченкова. М.-Ржев: Маргарит, 2013. — 496 с., илл. ISBN 978-5-91974-052-0.
 Геронтий (Лакомкин), епископ Костромской и Ярославский. Собрание сочинений : воспоминания, послания, проповеди, статьи / сост., подгот. текстов к изд., предисл., примеч. В. В. Боченкова. — Тверь : Парадигма, 2020. — 695 с. ISBN 978-5-6044790-1-8.
 Иринарх (Парфенов), архиеп. Московский и всея Руси. Проповеди, речи, послания / Подгот. текстов к изд., науч. ред., составление, прим. В. В. Боченкова. М.: Издательский дом ЯСК, 2019—496 с., илл. ISBN 978-5-907117-85-3.
 Мелетий (Картушин), архиепископ Московский. Сочинения / Сост., подгот. текстов, науч. ред., вводн. статья В. В. Боченкова. М.-Ржев: Маргарит, 2010. — 120 с., илл. ISBN 978-5-87049-742-6.
 Михаил (Семенов), епископ Канадский. Собрание сочинений: Том 1: Статьи из старообрядческой периодики 1906—1908 гг.; «Беседы против сектантов» (1908); «О вере и неверии» (1908—1909) / Сост., подгот. текстов, науч. ред., вводн. статья В. В. Боченкова. М.-Ржев: Маргарит, 2011. — 544 с., илл. ISBN 978-5-91974-022-3.
 Михаил (Семенов), епископ Канадский. Собрание сочинений: Том 2: Статьи из старообрядческой периодики 1909—1910 гг. / Сост., подгот. текстов, науч. ред., вводн. статья В. В. Боченкова. М.-Ржев: Маргарит, 2012. — 544 с., илл. ISBN 978-5-91974-035-3.
 Михаил (Семенов), епископ Канадский. Собрание сочинений: Том 3: Статьи из старообрядческой периодики 1911—1912 гг. / Сост., подгот. текстов, науч. ред., вводн. статья В. В. Боченкова. Ржев: Парадигма, 2014. — 496 с., ISBN 978-5-91974-065-0.
 Михаил (Семенов), епископ Канадский. Собрание сочинений: Том 4: Статьи из старообрядческой периодики 1912—1914 гг. / Сост., подгот. текстов, науч. ред., вводн. статья В. В. Боченкова. Ржев: Парадигма, 2015. — 528 с., ISBN 978-5-91974-084-1
 Михаил (Семенов), епископ Канадский. Собрание сочинений: Том 5: Христианская гигиена души; Статьи из журнала «Слово Церкви» 1915 г.; Чтение для семьи, школы и народа (1914—1915) / Сост., подгот. текстов, предислловие, примечания В. В. Боченкова. Ржев: Парадигма, 2018. — 520 с. ISBN 978-5-87049-854-6
 Иоанн (Картушин), архиепископ Московский. Сочинения. Послания. Письма. / Сост., подгот. текстов, науч. ред., вводн. статья В. В. Боченкова. М.-Ржев: Маргарит, 2012. — 560 с., илл. ISBN 978-5-91974-031-5.
 Иннокентий (Усов), епископ Нижегородский и Костромской. Собрание сочинений: Том. 1.: Статьи из старообрядческой периодики 1905—1918 гг. / Составление, подготовка текстов к изд., вводная статья, примеч., указат. В. В. Боченкова. — М.: Криница, 2014. — 520 с. — ISBN 978-5-91974-072-8.
 Поморские ответы: Репринтное воспроизведение изд., осуществленного в 1884 г. священноиноком Арсением (Швецовым) в тип. Мануйловского монастыря, и переложение на современный русский язык: В 2 кн. Перевод, подгот. текста к изд., примеч. В. В. Боченкова. — М.: Криница, 2016. — ISBN 978-5-9907762-0-3 (Кн. 1), ISBN 978-5-99-07762-2-7 (Кн. 2)

 интервью
 Интервью сайту «Самарское староверие» (2009 г.) // Самарское староверие.
 Ойвин В. Н. Сериал «В лесах и на горах» — это профанация жудожественного наследия П. И. Мельникова // Портал-Credo.Ru, 15.09.2010
 Не раскол, а трагедия: Беседа с писателем и публицистом Лидией Сычевой // Подъем. — Воронеж, 2013. — № 4. — С. 157—168.

Отзывы 
 Сычева Л. А. Против течения // Молоко. Русский литературный журнал.
 Езеров А. В. Рец. на кн. Боченков В. В. «П. И. Мельников (Андрей Печерский): мировоззрение, творчество старообрядчество» // Портал-Credo.Ru.
 Рейтблат А.И. Рец. на кн. Боченков В. В. «П. И. Мельников (Андрей Печерский): мировоззрение, творчество старообрядчество» // Новое литературное обозрение. — 2010. — № 1. — С. 431—433.

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Старый Боровск»
 Проза Виктора Боченкова
 Персональный сайт

Писатели по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Писатели России XXI века
Русские писатели XXI века
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Выпускники Калужского государственного университета
Текстологи
Исследователи старообрядчества
Авторы Православной энциклопедии